Lauzi è un cognome italiano che può riferirsi a:

Bruno Lauzi, cantautore
Maurizio Lauzi, cantautore figlio di Bruno